Анато́лий Ти́щенко: Тищенко, Анатолий Анатольевич (род. 1970) — советский и российский гребец-байдарочник.
 Тищенко, Анатолий Петрович (род. 1943) — советский гребец на байдарке, тренер.
 Тищенко, Анатолий Федосеевич (род. 1935) — советский, российский дипломат.